Muzyka
 The Gorge (album) – album koncertowy zespołu Dave Matthews Band

 Geografia
 The Gorge (Shropshire) – civil parish w hrabstwie Shropshire, w Anglii